Herschenbach kann stehen für:

 Josef Herschenbach (* 1886), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Herschenbach (Maulach), linker Zufluss der Maulach bei Heinkenbusch, Stadtteil Triensbach, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hirschenbach